Оттоне:

 Оттоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.
 Оттоне II (ок. 1015—1084) — маркграф Монферрато с 1042 года из династии Алерамичи.
 Оттоне Висконти (1207—1295) — архиепископ в 1262—1295 годах и фактический правитель (синьор) Милана 1277—1287 годах.